Zakrzewo ist der Name
 
eines Stadtteils von Elbląg (Groß Wesseln, Stadt Elbing/Westpreußen) 

und von 25 Orten in Polen:
 Woiwodschaft Ermland-Masuren:
 Zakrzewo (Działdowo) (Königshagen, bis 1890 Polnisch Sakrau, Kreis Neidenburg/Ostpreußen')
 Zakrzewo (Kozłowo) (Groß Sakrau, Kreis Neidenburg/Ostpreußen)
 Woiwodschaft Großpolen:
 Zakrzewo (Powiat Złotowski) (Buschdorf, Kreis Flatow/Pommern)
 Zakrzewo (Babiak)
 Zakrzewo (Dopiewo)
 Zakrzewo (Kłecko)
 Zakrzewo (Miejska Górka)
 Zakrzewo (Mieścisko)
 Zakrzewo (Siedlec) (Zakrzewo, Kreis Bomst)
 Woiwodschaft Kujawien-Pommern:
 Zakrzewo (Powiat Aleksandrowski)
 Zakrzewo (Baruchowo)
 Zakrzewo (Lubień Kujawski)
 Zakrzewo (Radzyń Chełmiński) (Kressau, Kreis Graudenz/Westpreußen)
 Zakrzewo (Stolno)
 Zakrzewo (Waganiec)
 Zakrzewo (Wielgie)
 Woiwodschaft Masowien:
 Zakrzewo (Bielsk)
 Zakrzewo (Karniewo)
 Woiwodschaft Niederschlesien:
 Zakrzewo (Prusice) (Buschwiese, Kreis Trebnitz/Schlesien)
 Woiwodschaft Podlachien:
 Zakrzewo (Radziłów)
 Zakrzewo (Wyszki)
 Woiwodschaft Pommern:
 Zakrzewo (Linia) (Werder, Kreis Neustadt/Westpreußen)
 Woiwodschaft Westpommern:
 Zakrzewo (Darłowo) (Sackshöhe, Kreis Schlawe/Pommern)

Siehe auch:
 Nowe Zakrzewo, Stare Zakrzewo, Zagroby-Zakrzewo, Zakrzewo Kościelne, Zakrzewo Wielkie, Zakrzewo-Kopijki, Zakrzewo Słomy und Zakrzewo-Zalesie